Equinox  har flere betydninger:

 Equinox – når solen står direkte over ækvator, 2 gange om året.
 Equinox (spil) – et videospil til Super Nintendo
 Equinox Fitness – en dansk kæde af fitnesscentre
 Equinoxe – Plade fra 1978 af Jean-Michel Jarre.
 Equinox (bulgarsk band) – bulgarsk band
 Equinox (dansk tv-serie) - dansk tv-serie fra 2020.